Judoul a fost inclus în programul olimpic de la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo, cu excepția celor din 1968.

Clasament pe medalii 
Lista actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2016.

Legendă
 România

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Judo la Comitetul Olimpic Internațional
  Judo la Jocurile Olimpice  pe Sports Reference